Alveole har flere betydninger:

(Latin: Alveolus (lille hulrum, fordybning))

I anatomi og zoologi i almindelighed
 Alveol – en luftsækken i lungerne
 alveolær kirtel
 Dental alveolus – en sokkel i kæben, der holder rødderne af tænderne
 Alveolær højderyg – kæbe-struktur, der indeholder de dental alveolerne
 Alveolær kanaler
 Arterier
 overlegne alveolær arterie
 Nerver
 overlegen alveolære nerver
I botanik, mikrobiologi og relaterede discipliner alveolerne kan være:
 Overflade hulrum eller huller,som på stilken af Myrmecodia arter
 Huller på vaflet overflader som se på blomsterbunden af mange frøplanter
 Et lille hulrum i en koral, en skal, eller i en forstening.
 En celle i en bikage.

I medicin
 Alveolær bløde del sarkom